Papa Silvestre I —  papa e santo católico 
 São Silvestre (Coimbra) —  freguesia do concelho de Coimbra, em Portugal
 Corrida Internacional de São Silvestre —  importante evento desportivo no Brasil
 São Silvestre —  personagem do livro "O Ponche dos Desejos", escrito por Michael Ende

Ver também
 San Silvestre

Desambiguações de topônimos
Desambiguação